Мускау () — многозначный немецкий термин:

Топонимы 
 Мускау — дворцово-замковый комплекс в Саксонии.
 Мускау — один из крпунейших ландшафтных парков Европы.
 Бад-Мускау — город в Германии.
  — обширная равнинная территория в Саксонии.

Персоналии 
  (1839–1919) — немецкий дипломат, депутат германского рейхстага.
 Пюклер-Мускау, Герман фон (1785–1871) — немецкий писатель, садовод и путешественник, крупный землевладелец.